John Olsen er et navn, som relaterer sig til flere personer:

 John Olsen (filmmand) – dansk manuskriptforfatter, instruktør og grundlægger af Saga Studierne (1888-1959).
 John Olsen (billedkunstner) – dansk tegner, grafiker, skulptør, fotograf og installatør (1938-2019).
 John Olsen (fodboldspiller) – norsk fodboldspiller (1928-2001).
 John Olsen (politiker) – australsk politiker og diplomat (født 1945).